Владимир Сергеевич Канунников (род. 17 июня 1993 года, РФ) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах российских бойцовских организаций M-1 Challenge, ProFC, Open FC и украинской организации Oplot Challenge. Чемпион ProFC в лёгком весе, действующий чемпион Open FC в лёгком весе.

Достижения и титулы

Смешанные единоборства 
  Open Fighting Championship
 Чемпион Open FC в лёгком весе.
  Professional Fighting Championship 
 Чемпион ProFC в лёгком весе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-2
| Машрабджон Рузибоев
|Сабмишном ()
|OFC 14 - Open FC 14 & Alash pride 71 
|
|align=center|1
|align=center|3:43
|Алматы
|.
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Андрей Сколуш
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Open FC 10: Вартанян - Батиста
|
|align=center|1
|align=center|0:53
|Москва
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Клодоальдо Лима
|Техническим нокаутом (удары)
|Krepost Fight Club Krepost Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|1:51
|Сочи
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Артём Дамковский
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 105: Реттингхауз - Морозов
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нур-Султан
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Гусейн Гаджиев
|Техническим нокаутом (удар коленом в голову и добивание)
|ProFC 64 Tibilov vs. Shvets
|
|align=center|1
|align=center|0:22
|Ростов-на-Дону
|.
|-
|Поражение
|align=center|8-1
| Раул Тутараули
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 83 Tatfight 5: Ragozin vs. Halsey
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Казань
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Камиль Магомедов
|Решением (единогласным)
|ProFC 62 Lightweight Grand Prix Finals
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Клаудьер Фрейтас
|Решением (единогласным)
|ProFC 60 - Tebilov vs. Shvets
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Руслан Гасанханов
|Решением (раздельным)
|ProFC 57 - New Era
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Юрий Андреянов
|Сабмишном (удары коленями)
|OC - Oplot Challenge 106
|
|align=center|1
|align=center|0:48
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Ислам Исаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC 54 - Challenge of Champions
|
|align=center|1
|align=center|4:39
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Эдуард Молокоедов
|Решением (единогласным)
|ProFC 53 Khachatryan vs. Egorov
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Жунус уулу Нимат
|Решением ()
|ProFC - ProFC 50
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Загалав Махачев
|Решением (единогласным)
|ProFC 47 - Russia vs. Europe
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Владимира Канунникова на сайте Sherdog 
 Профиль Владимира Канунникова на сайте Fighttime 
 Профиль Владимира Канунникова на сайте M-1 
 Профиль Владимира Канунникова на сайте MMA-oracle 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России